lakat, dio ruke
 lakat (mjera), mjera za dužinu

BiH:
 Lakat (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinje